Charles Withers ist der Name folgender Personen:

* Charles Withers (Geograph) (Charles W. J. Withers; * 1954), schottischer Geograph
 Charlie Withers (1922–2005), englischer Fußballspieler